Тахов:

 Тахов — город на западе Чешской Республики, в Пльзенском крае.
 Тахов — один из 7 районов Пльзенского края Чешской Республики.